Mako může odkazovat na:
 Mako (* 1991) – japonská princezna 
 Mako – souhrnné označení pro různé druhy dlouhovlákenné bavlny
 Žralok mako – druh paryby
 UTAP-22 Mako – doprovodný dron vyvinutý z leteckého cíle BQM-167
 EADS Mako – zrušený projekt vojenského cvičného proudového letounu
 AgustaWestland AW109 – služební název Mako u Royal New Zealand Air Force
 Lancair Mako – americký civilní letoun
 Mako (tanec) – mužský tanec z Tonga

Související články 
 Makó